Трійка — назва цифри й числа 3.
 Трійка — оцінка успішності учня, що в п'ятибальній системі означає «задовільно».
 Трійка — гральна карта з трьома вічками однієї масті.
 Трійка — чоловічий класичний костюм, що складається з піджака, штанів і жилета.
 Трійка, тройка — вид кінного запрягу.
 «Тройка» — картина В. Г. Перова.
 «Тройка» — поповнювана транспортна смарт-карта, що використовується в громадському транспорті м. Москви.
 Трійка — російський народний танець.
 Трійка — застаріле слово, що означає «отрута».
 Трійка — комісія з трьох членів.
 Трійка НКВС — орган позасудового винесення вироків в СРСР, що існував в 1937—1938 роках під час Великого терору.
 Трійка — в математиці назва кортежу з трьох елементів.
 Трійка Гоара — основний інструмент логіки Гоара.
 Велика трійка — термін, вживаний у світовий політиці, міжнародних відносинах, стосовно трьох найбільших компаній, трьох найбільш значимих осіб тощо.
 TROYCA — японська аніме-студія.
 «Трійка» — радянський художній телефільм 1985 року.
 «Трійка» — 20-й епізод шостого сезону серіалу «Цілком таємно»

Див. також 
 Тройзілля, трійзілля — народна назва деяких рослин (переважно конюшини лучної, братиків, барвінку та ін.).
 Трійчак, трійчаки, тройчаки — вила з трьома зубцями.
 Тройчак — народна назва плакуну верболистого.
 Троян (значення)
 Трійкова система числення
 Трійковий комп'ютер
 «Казка про Трійку» — повість братів Стругацьких.

Примітки